Mueang Maha Sarakham (în ) este un district (Amphoe) din provincia Maha Sarakham, Thailanda, cu o populație de 142.325 de locuitori și o suprafață de 556,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 182 de sate (muban).

Amphoe în provincia Maha Sarakham